Denumirea de Dacia Felix se poate referi la:

Dacia Traiană, provincia romană Dacia în perioada împăratului Traian
Banca Dacia Felix, o bancă din România postdecembristă